Шкала Бортля () — девятиуровневая шкала яркости ночного неба в определённом месте. Она количественно определяет астрономическую наблюдаемость небесных объектов и помех, вызванных световым загрязнением. Джон Э. Бортль создал шкалу и опубликовал её в журнале Sky & Telescope в феврале 2001 года, чтобы, во-первых, помочь астрономам-любителям оценить темноту места наблюдения, а во-вторых, сравнить темноту наблюдательных мест. Шкала построена от Класса 1, самого тёмного неба на Земле, до Класса 9 — неба центра города. Она даёт несколько критериев для каждого уровня предельной звёздной величины, видимой невооружённым глазом (). Точность и полезность шкалы были поставлены под сомнение в недавних исследованиях. Следует понимать, что шкала была создана любителем для любителей, и требовать многого от неё нельзя.

В приведённой ниже таблице представлены описания классов шкалы Бортля:

См. также 
 Световое загрязнение
 Sky & Telescope

Примечания

Ссылки 
 
  International Dark-Sky Association (Ассоциация Тёмного Неба)
 Оценка темноты неба

Любительская астрономия
Шкалы
Наблюдательная астрономия